Le Passage (Isère)
 Le Passage (Lot-et-Garonne)